Rácz Károly (1842–1912) református lelkész
 Rácz Károly (1859–1915) zenekarvezető, cigányprímás
 Rácz Károly (1950–2017) orvos, belgyógyász, egyetemi tanár
 Terry Black (1947–2019) előadóművész polgári neve